Bellinzago puede referirse a:
 Bellinzago Lombardo, localidad de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia;
 Bellinzago Novarese, localidad y comuna de la provincia de Novara, región de Piamonte, Italia.